Humphrey di Bohun, II conte di Hereford e I conte di Essex – nobile inglese
 Humphrey de Bohun, III conte di Hereford – nobile inglese
 Humphrey de Bohun, IV conte di Hereford – nobile e militare inglese
 Humphrey di Bohun, VII conte di Hereford – nobile inglese
 Maria di Bohun – nobildonna inglese
 Peter Michal Bohúň – pittore slovacco